Amerikai Egyesült Államok
 Winthrop (Arkansas)
 Winthrop (Indiana)
 Winthrop (Iowa)
 Winthrop (város, Maine)
 Winthrop (statisztikai település, Maine)
 Winthrop (Massachusetts)
 Winthrop (Minnesota)
 Winthrop (Missouri)
 Winthrop (Washington)

 Ausztrália
 Winthrop (Nyugat-Ausztrália)

 Egyesült Királyság
 Winthrop (Nottinghamshire)

 Kanada
 Winthrop (Ontario)

Nevek
 Winthrop (keresztnév)
 Winthrop (vezetéknév)